уезд расположен в префектуре Нара, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 96,329 человек, площадь 37.68 км ², плотность 2,560 человек / км ².

Посёлки и сёла 
 Каммаки
 Каваи
 Корё
 Одзи

Ссылки 
 Большой словарь японских топонимов Кадокава, 29 том Префектура Нара（Kadokawa Shoten, 1990 год. ISBN 4040012909）
  

Уезды префектуры Нара